En anglais, baker est le mot désignant le boulanger. Il s'agit également du nom de nombreuses personnes et lieux.

Toponyme

Canada 
  ;
 Lac-Baker, un village du Nouveau-Brunswick ;
 Paroisse de Lac-Baker, un district de services locaux du Nouveau-Brunswick ;
 Rivière Baker, un affluent du fleuve Saint-Jean, du comté de Madawaska, au Nouveau-Brunswick ;
 Rivière Baker Nord, un affluent de la rivière Baker ;
 Baker-Brook, un village du Nouveau-Brunswick ;
 Paroisse de Baker-Brook, une paroisse civile du Nouveau-Brunswick ;
 Baker Lake, une communauté du Nunavut ;

Chili 
 Río Baker, un fleuve de Patagonie ;

États-Unis

Villes 
 Baker, une ville, en Californie ;
 Baker, une ville, en Louisiane ;
 Baker, une ville, au Montana ;
 Baker, une ville, au Missouri ;
 Baker City, une ville, en Orégon ;
 Baker, une ville, au Névada ;
 Baker, un census-designated place, en Oklahoma ;
 Île Baker, une île inhabituée dans le Pacifique ;
 Mont Baker, un volcan ;
 
 Baker, une rivière ;
 Baker Beach, une plage ;

Royaume-Uni 
 .

Patronyme 

 Adge Baker (19?-1980), peintre britannique ;
 Alan Baker (1939-2018), mathématicien britannique ;
 Alia Muhammad Baker (1952-2021), bibliothécaire irakienne ;
 Anita Baker (née en 1958), chanteuse de soul américaine ;
 Annie Baker (née en 1984) dramaturge et enseignante américaine;
 Bastian Baker (né en 1991), auteur-compositeur-interprète suisse ;
 Benjamin Baker (1840-1907), ingénieur britannique ;
 Benny Baker (1907-1994), acteur américain ;
 Bessie Anstice Baker (1849-1914), écrivaine et philanthrope australienne ;
 Bob Baker (1939-2021), scénariste britannique ;
 Bock Baker (1878-1940), joueur de baseball américain ;
  ;
 Britt Baker (1991-), catcheuse américaine ;
 Bryant Baker (1881-1970), sculpteur américain d'origine britannique ;
 Budda Baker (né en 1996), joueur américain de football américain ;
 Carl Baker (né en 1982), footballeur anglais ;
 Carroll Baker (née en 1931), actrice américaine ;
 Catherine Baker (née en 1948), femme de lettres et de radio française ;
 Charles Baker (1971-), un acteur américain ;
 Charles Baker Adams (1814-1853), géologue américain ;
 Charles Fuller Baker (1872-1927), entomologiste, botaniste, agronome et collectionneur américain ;
 Charles-Henri Baker (1955-), industriel et homme politique haïtien ;
 Charlotte Johnson Baker (1855-1937), médecin américain ;
 Chet Baker (1929-1988), musicien de jazz américain ;
 Chris Baker (1991-), athlète britannique ;
 Clive Baker (né en 1942), pilote automobile britannique ;
 Colin Baker (1934-2021), joueur de football international gallois ;
 Colin Baker (1943-), acteur britannique ;
  (1937-), physicien et océanographe américain ;
  (1993-), joueur américano-costaricien de soccer ;
 Deb Baker (1953-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Dee Bradley Baker (né en 1962), acteur américain ;
 Diane Baker (1938-), actrice et productrice américaine ;
 Don Baker (né en 1950), musicien et acteur irlandais ;
 Duncan Baker (né en 1979), homme politique britannique ;
 Dylan Baker (né en 1959), acteur américain ;
 Edmund Gilbert Baker (1864–1949), botaniste britannique, fils de John Gilbert Baker ;
 Edward Charles Stuart Baker (1864-1944), ornithologue britannique ;
 Ellen S. Baker (née en 1953), astronaute américaine ;
 Eric Baker (1920-1976), activiste britannique, un des fondateurs d'Amnesty International ;
 Fay Baker (1917-1987), actrice américaine ;
 Florence Baker (1841-1916), exploratrice britannique ;
 Francis Baker (1820-1865), prêtre catholique, cofondateur des Pères paulistes ;
 Frank Baker (1841-1918), anatomiste américain ;
 Frank Collins Baker (1867-1942), zoologiste américain ;
 Fred Baker (19?-2008), scénariste de bande dessinée britannique ;
 Freddy Baker (1919-1995), acteur et danseur américain ;
  ;
 Georgia Baker (née en 1994), coureuse cycliste australienne ;
 Ginger Baker (1939-2019), musicien britannique ;
 Greg Baker (né en 1968), acteur et musicien américain ;
  ;
  ;
  ;
 Herbert Brereton Baker (1862-1935), chimiste britannique ;
 Hobey Baker (1892-1918), joueur de hockey sur glace américain ;
 Howard Baker (1925-2014), homme politique américain ;
 Ian Baker (1947-), directeur de la photographie australien ;
 Ivon Baker (né en 1928), écrivain britannique ;
  ;
 Janet Baker (née en 1933), chanteuse britannique ;
 Jeff Baker (né en 1981), joueur de baseball américain ;
 Jesse Wheelock Baker (1864-19?), homme politique canadien ;
 Jo Baker (1973-), romancière anglaise ;
 Joe Don Baker (né en 1936), acteur américain ;
 John A. Baker (1914-1969), écrivain et journaliste irlandais
 John Bevan Baker (1926–1994), compositeur britannique ;
 John Brayne-Baker (1905-1997), administrateur colonial britannique ;
 John Gilbert Baker (1834-1920), botaniste britannique ;
  ;
 Joseph Allen Baker (1852-1918), homme politique britannique ;
 Joséphine Baker (1906-1975), artiste franco-américaine ;
 Kage Baker (1952-2010), auteur américain de science-fiction et de fantasy ;
 Kathy Baker (née en 1950), actrice américaine ;
  ;
  ;
 Kevin Baker (né en 1979), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Kyle Baker (né en 1965), auteur de bande dessinée américain ;
 Lafayette C. Baker (1826–1868), officier de l'Union Army qui servit comme espion durant la guerre de Sécession ;
  ;
 LaVern Baker (1929-1997), chanteuse américaine ;
 Lesley Baker (1944-), actrice australienne ;
 Lorraine Baker (née en 1964), athlète britannique ;
 Lionel Baker (né en 1984), joueur de cricket montserratien ;
 Malia Baker (née en 2006), actrice canadienne ;
 Marcus Baker (1849-1903), géographe américain ;
Matt Baker (1921-1959), dessinateur de bande dessinée américain ;
 Matthew Baker (1530-1613), constructeur de navires anglais ;
 Meredith Attwell Baker (née en 1968), haut fonctionnaire américain ;
  (1943-), physicien canadien ;
 Michael A. Baker (né en 1953), astronaute américain ;
 Mickey Baker (1925-2012), musicien américain ;
 Mitchell Baker (née en 1960), juriste et responsable associative américaine ;
 Nathan Baker (né en 1991), footballeur anglais ;
 Nelson Baker (1842-1936), prêtre catholique américain, vénérable ; 
 Newton D. Baker (1871-1937), homme politique américain ;
 Nicholson Baker (né en 1957), écrivain américain ;
 Norma Jean Baker (1926-1962), actrice et chanteuse américaine ;
  (1883-1949), économiste et sociologue américain ;
 Perry Baker (né en 1986), joueur de rugby à sept américain ;
 Phillip Baker (né en 1982), footballeur anglais ;
 Priscilla Baker (19?-), chimiste sud-africaine ;
  (1958-), pilote automobile américain ;
  ;
  ;
 Raymond T. Baker, directeur de la Monnaie des États-Unis ;
 Raymond W. Baker (né en 1935), homme d'affaires américain et militant contre les flux financiers illicites ;
 Richard A. Baker (1966-), homme d'affaires américain ;
  ;
 Ron Baker (né en 1993), basketteur américain ;
 Ronnie Baker (1993-), athlète américain, spécialiste du sprint ;
 Roy Ward Baker (1916-2010), réalisateur, producteur et scénariste britannique ;
 Russell Baker (1925-2019), journaliste et écrivain satirique américain ;
 Ruth Baker (19?-), mathématicienne britannique ;
 Sala Baker (1976-), acteur et cascadeur néo-zélandais ;
 Samm Sinclair Baker (1909-1997), auteur américain de guides pratiques et de romans policiers ;
 Samuel White Baker (1821-1893), ingénieur et explorateur britannique ;
 Sara Josephine Baker (1873-1945), femme médecin américaine ;
 Sarah Martha Baker (1887-1917), botaniste et écologue britannique ;
  ;
 Scott Thompson Baker (1960-), acteur américain ;
 Shakira Baker (1992-), joueuse néo-zélandaise de rugby à sept ;
 Shannon Baker (née en 1980), joueuse anglaise de rugby à XV ;
 Shirley Baker (1836-1903), homme d'État tongien ;
 
  ;
  ;
  ;
 Ted Baker (19?-), styliste britannique ;
 Theodore Baker (1851-1934), musicologue américain ;
  ;
  ;
 Tony Baker (né en 1954), poète et jazzman britannique ;
  (1960-2007), sociologue turc ;
  ; 
 Vin Baker (né en 1971), basketteur américain ;
  (19?-), auteur de jeux de rôle ;
 W. Howard Baker (1925-1991), journaliste et auteur britannique de roman policier et de roman d'espionnage ;
 William-Athanase Baker (1870-1949), écrivain canadien ;
 William Baker (1705-1770), homme politique britannique ;
 William J. Baker (1972-), botaniste britannique ;
 William Morrant Baker (1839-1896), chirurgien britannique.

Prénom

Oeuvres 

 Baker Street, une série de bande dessinée française consacrée à Sherlock Holmes ;
 Baker Street, une chanson de Gerry Rafferty ;
 Ma Baker, une chanson interprétée par le groupe de disco Boney M en 1977.

Autres 
 Baker, un singe écureuil lancé dans l'espace par les Américains en 1959
 Baker, une des bombes atomiques de l'opération Crossroads menées par l'armée américaine en 1946
 Baker & McKenzie, un cabinet d'avocats américain
 Baker Skateboards, une marque de skateboard
 Baker, un cratère sur Vénus
 (2549) Baker, un astéroïde
 Centre sportif Walter-Baker, à Barrhaven dans la banlieue d'Ottawa (Canada)
 Martin-Baker, un fabricant britannique de sièges éjectables
 Bakers, une biscuiterie sud-africaine

Patronymes dérivés 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais